Le Grain de sable, film de Pierre Kast de 1964
Le Grain de sable, film de Pomme Meffre de 1982
Le Grain de sable, album de bande dessinée de la série Jess Long